Lähtse (Kiili), een plaats in de Estlandse gemeente Kiili, provincie Harjumaa
 Lähtse (Vinni), een plaats in de Estlandse gemeente Vinni, provincie Lääne-Virumaa